Les Vianol (ou Vianolo ; les Vianoli) est une famille patricienne de Venise, originaire de Bergame.  
Ils furent gens d'armes, souvent engagés sur mer, secrétaires de l'État ou actif dans les Résidences aux Cours étrangères, toujours prompts à soutenir les Intérêts de la Patrie.
Agostino Vianolo fut grand Chancelier du  à sa mort, et comme cette dignité est incompatible avec la qualité de Noble, seuls ses enfants furent reçus à la Noblesse en l'an 1658.
Alessandro-Maria Vianolo qui s'est rendu célèbre par une Histoire de Venise, mise au jour.  
Giacomo Vianol († 1691), fut évêque de Torcello de 1673 à sa mort.

Les armes des Vianol  sont coupées d'azur et d'argent, celui-ci parti de gueules avec une échelle d'or, et trois étoiles de même en chef disposées en arc.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien